De oorspronkelijk Duitse stad Küstrin wordt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door de rivier de Oder gesplitst in een Pools en een Duits deel:
Kostrzyn nad Odrą, het grootste deel van de stad, aan Poolse zijde
Küstrin-Kietz, een dorp in de Duitse gemeente Küstriner Vorland